Шевоше Чёрного принца (, ) — длительный конный рейд англо-гасконской армии под командованием наследника английского престола Эдуарда Чёрного принца по Юго-Западной Франции, предпринятый в августе — октябре 1356 года, на первом этапе Столетней войны (Эдвардианская война). Армия принца, насчитывавшая около шести тысяч человек, двинулась из Бордо на север, в сторону Буржа, грабя местность, штурмуя замки и города. 

Предполагалось на берегах Луары соединиться с двумя другими английскими армиями, шедшими с севера, но в начале сентября Эдуард узнал о приближении основных сил французов во главе с королём Иоанном Добрым. Он начал отступать, но 19 сентября у Пуатье ему пришлось принять бой. Несмотря на численное превосходство противника, англичане одержали полную победу и даже взяли в плен короля Франции. После этого они продолжили отступление. Война на этом не закончилась: весной 1357 года было заключено перемирие на два года, но дальнейшие переговоры затянулись.

Примечания 

Столетняя война